Па́уэр (, ) — английская или немецкая фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Пауэр, Брэд (род. 1992) — гибралтарский футболист.
 Пауэр, Гарольд Септимус (1877—1951) — австралийский художник.
 Пауэр, Дэвид (1928—2014) — австралийский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр в Риме (1960).
 Пауэр, Дэйв (род. 1978) — американский актёр.
 Пауэр, Леонель (ум. 1445) — английский композитор.
 Пауэр, Лоуренс (род. 1977) — британский альтист.
 Пауэр, Макс фон (1866—1945) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог. Сын Э. Пауэра.
 Пауэр, Мэри (род. 1949) — американский эколог.
 Пауэр, Оуэн (род. 2002) — канадский хоккеист.
 Пауэр, Падди (1928—2013) — ирландский политик.
 Пауэр, Роберт (род. 1995) — австралийский велогонщик.
 Пауэр, Ромина (род. 1951) — американо-итальянская певица, актриса и художница.
 Пауэр, Саманта (род. 1970) — американский журналист, учёный и государственный деятель.
 Пауэр, Сара Хелен (более известна под фамилией Уитман; 1803—1878) — американская поэтесса и эссеист, представитель трансцендентализма.
 Пауэр, Сеон (род. 1984) — тринидадский футболист.
 Пауэр, Тайрон (1914—1958) — американский актёр.
 Пауэр, Уилл (род. 1981) — австралийский автогонщик.
 Пауэр, Чарльз (1878—1953) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Пауэр, Эйлин (1889—1940) — британский историк экономики и медиевист.
 Пауэр, Эрнст (1826—1905) — немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог. Отец М. фон Пауэра.

Топоним 
 Пауэр (округ, Айдахо) — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.

См. также 
 Пауэр-аккорд — аккорд, состоящий из основного и квинтового тонов.
 Пауэр-метал — одно из направлений метала.
 Пауэр-нойз — музыкальный жанр.
 Пауэр-поп — жанр популярной музыки, возникший на стыке поп- и рок-стилей.
 Пауэр-электроникс — стиль электронной музыки.
 Пауэр Гёрл — персонаж комиксов издательства DC Comics.
 Пауэр Дайнамоз — замбийский футбольный клуб из Китве.
 Пауэрлифтинг
 Капитан Пауэр и солдаты будущего — американский фантастический телесериал.
 Пауэрс